Middlemore peut faire référence à : 
 Thomas Middlemore (1842-1923), alpiniste britannique.
  (1844-1924), homme politique britannique.

 , une banlieue d'Auckland.
 Hôpital Middlemore, un hôpital public d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.